Эпиген Византийский — древнегреческий астроном.
 Эпиген (сын Антифона) — ученик Сократа
 Эпиген — древний ударный кратер на видимой стороне Луны в районе северного полюса.
 Эпиген интим — глицирризиновая кислота, пищевой подсластитель и лекарственное средство.